Дивья Дешмух (; род. , Нагпур) — индийская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2021).

Биография 
Победительница первенства мира по шахматам среди девушек в разных возрастных группах: до 10 лет (2014 г.), до 12 лет (2017 г.). В 2016 году Дивья Дешмух заняла 3-е место на чемпионате мира по шахматам среди девушек в возрастной группе до 12 лет.

В 2020 году она в составе сборной Индии выиграла Шахматную онлайн-олимпиаду ФИДЕ.

В ноябре 2021 года в Риге Дивья Дешмух заняла 46-е место на турнире «Большая женская швейцарка ФИДЕ».

За успехи в турнирах ФИДЕ присвоила Дивье Дешмух звание международного мастера среди женщин (WIM) в 2018 году и международного гроссмейстера среди женщин (WGM) в 2021 году.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Индии